Mairinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Dieter Mairinger (* 1943), österreichischer Soziologe, Pädagoge, Mundartdichter
 Max Mairinger (1898–1972), österreichischer Politiker (ÖVP)